Смертельная доза:

 Смертельная доза — токсикометрический показатель
 Смертельная доза — французский х/ф  года, кинодрама (реж. Джойс Бунюэль)

Примечания